Miejscowości w Polsce 

 Błażejewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik 
 Błażejewo – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik 
 Błażejewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Dolsk
 Błażejewo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap